Lophogastridae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Sars 1870. Lophogastridae ingår i ordningen Lophogastrida, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lophogastridae 33 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Storkräftor
Lophogastridae